Toate caracterele chineze sunt logograme, dar pot fi identificate mai multe tipuri diferite, pe baza modului în care sunt formate sau derivate. Există o varietate mare care derivă din pictograme (象形; xiàngxíng) și un număr care sunt ideografică (指事事; zhǐshì) de origine, inclusiv ideogramelor compuse (會意; huìyi) dar marea majoritate origina ca fono - semantici compuși (形聲聲;  xíngshēng). Celelalte categorii din sistemul tradițional de clasificare sunt rebus sau caractere de împrumut fonetic (假借; jiǎjiè) și „cognate derivate” (轉注; zhuǎn zhù). Savanții moderni au propus diverse sisteme revizuite, respingând unele dintre categoriile tradiționale. 

În literatura mai veche, caracterele chineze, în general, pot fi referite ca fiind ideograme, datorită concepției greșite că caracterele reprezentau idei direct, în timp ce unii oameni afirmă că fac acest lucru doar prin asocierea cu cuvântul rostit.

Clasificare tradițională 
Lexicografia tradițională chineză a împărțit caracterele în șase categorii (六書; liùshū, "Sase Scrieri"). Această clasificare este cunoscută din dicționarul Shuowen Jiezi din secolul al II-lea de Xu Shen, dar nu a originat de acolo. Fraza a apărut pentru prima dată în Rites of Zhou, deși poate nu s-a referit inițial la metode de creare a caracterelor. Când Liu Xin (d. 23 D.E.N.) a editat riturile, el a glosat termenul cu o listă de șase tipuri fără exemple.  Listele puțin diferite de șase tipuri sunt prezentate în Cartea Hanului din secolul I, și de Zheng Zhong, citat de Zheng Xuan în comentariul său din primul secol despre riturile Zhou . Xu Shen a ilustrat fiecare dintre cele șase tipuri ale lui Liu cu o pereche de caractere din postfața Shuowen Jiezi .  

Clasificarea tradițională este încă predată, dar nu mai este punctul central al practicii lexicografice moderne. Unele categorii nu sunt clar definite și nici nu se exclud reciproc: primele patru se referă la compoziția structurală, în timp ce ultimele două se referă la utilizare. Din acest motiv, unii savanți moderni îi consideră ca pe șase principii ale formării caracterelor, decât șase tipuri de caractere. 

Cel mai timpuriu corp semnificativ, existent, al caracterelor chinezești, se găsește pe scoicile de țestoase și oasele animalelor, în principal scapula boilor, pentru a fi folosită în piromanie, o formă de divinare . Aceste caractere antice sunt numite scriptul osului oracol . Aproximativ un sfert dintre aceste caractere sunt pictograme, în timp ce restul sunt compuși fono-semantici sau ideograme. În ciuda mileniilor de schimbări de formă, utilizare și semnificație, câteva dintre aceste caractere rămân recunoscute pentru cititorul modern de chineză. 

În prezent, mai mult de 90% caracterelor chinezești sunt compuși fono-semantici, construiți din elemente destinate să ofere indicii atât asupra semnificației, cât și a pronunției. Cu toate acestea, întrucât atât semnificațiile, cât și pronunțiile caracterelor s-au schimbat de-a lungul timpului, aceste componente nu mai sunt ghiduri de încredere pentru sens sau pronunție. Eșecul de a recunoaște rolul istoric și etimologic al acestor componente duce adesea la clasificare greșită și falsă etimologie . Un studiu al celor mai vechi surse (scriptul oaselor oracol și scriptul din bronz al dinastiei Zhou) este adesea necesar pentru a înțelege adevărata compoziție și etimologie a unui anumit personaj. Reconstruirea fonologiei chineze mijlocii și vechi din indiciile prezente în caractere face parte din lingvistica istorică chineză. În chineză, se numește Yinyunxue (音韻學; "Studiile sunetelor si rimelor").

Pictograme 
Aproximativ 600 dintre caracterele chineze sunt pictograme (象形; xiàng xíng, "Imitarea formei") - desene stilizate ale obiectelor pe care le reprezintă. Acestea sunt în general printre cele mai vechi caractere. Câteva, indicate mai jos cu cele mai vechi forme ale lor, datează din oase oraculare din secolul al XII-lea Î.E.N. 

Aceste pictograme au devenit din ce în ce mai stilizate și și-au pierdut aroma pictografică, mai ales că au făcut trecerea de la scenariul osului oracol la Scriptura de sigiliu a Zhou-ului de Est, dar și într-o măsură mai mică în tranziția la scriptul clerical al dinastiei Han. Tabelul de mai jos rezumă evoluția câtorva caractere pictografice chineze.

Ideograme simple 
Ideogramele (指事; zhǐ shì, "indicatie") exprimă o idee abstractă printr-o formă iconică, incluzând modificarea iconică a caracterelor pictografice. În exemplele de mai jos, numeralele scăzute sunt reprezentate de numărul adecvat de linii/semne, direcții printr-o indicație iconică deasupra și sub o linie și părțile unui arbore marcând partea corespunzătoare a unei pictograme a unui copac. 

NB: 

 本; běn; 'rădăcină' - un copac (木; mù) cu baza indicata de o linie/semn in plus.
 末; mò; 'apex' - opusul la 本; běn, un copacetic cu vârful evidențiat de o linie/semn in plus.

Ideografe compuse 
Ideografe compuse (會意; huì yì, "sensuri unite"), numite și compuși asociativi sau agregate logice, sunt compuși cu două sau mai multe caractere pictografice sau ideografice pentru a sugera semnificația cuvântului care trebuie reprezentat. În postfa de la Shuowen Jiezi, Xu Shen a dat două exemple:  

 武; 'military', s-a format din 戈; 'pumnal-topor' si 止; 'picior'
 信; 'sincer', s-a format din 人; 'persoana' (mai tarziu redus la ) si 言; 'discurs'

Alte caractere explicate în mod obișnuit ca ideografii compuse includ: 

 林; lín; 'dumbrava', compus din doi copaci
 森; sēn; 'padure', compus din trei copaci
 休; xiū; 'umbra, odihna', aratand un om langa un copac
 采; cǎi; 'recolta', aratand o mana pe un tufis (mai traziu scris 採)
 看; kàn; 'a privi', aratand o mana deasupra unui ochi
 莫; mù; 'apus', aratand soarele disparund in iarba, scris original in chinesa: 茻; literalmente: 'iarba groasa' inchizand  (mai tarziu scris )

Multe caractere clasificate anterior ca ideografii compuse se cred acum că au fost identificate greșit. De exemplu, exemplul lui Xu Shen  , reprezentând cuvântul xìn < *snjins „sincer”, este acum considerat un compus fono-semantic, cu 人   < *njin ca fonetic și 言; "discurs" ca semnificație.   În multe cazuri, reducerea unui caracter a ascuns natura sa fono-semantică inițială. De exemplu, caracterul 明 este adesea prezentat ca un compus din 日 și 月. Cu toate acestea, această formă este probabil o simplificare a unei forme alternative atestate  , care poate fi privit ca un compus fono-semantic.  

Peter Boodberg și William Boltz au susținut că niciun caracter antic nu erau ideografie compusă. Boltz explică cazurile rămase sugerând că unele caractere ar putea reprezenta mai multe cuvinte care nu au legătură cu pronunții diferite, ca în hieroglifele sumeriene și egiptene sumeriene, iar caracterele compuse sunt de fapt compuși fono-semantici, bazate pe o lectură alternativă care s-a pierdut de atunci. De exemplu, personajul 安   < *ʔan „pace“ este adesea citat ca un compus de 宀; "acoperis"  și 女 "femeie". Boltz speculează că caracterul  ar putea reprezenta atât nǚ cuvântul < *nrjaʔ „femeie“ și un cuvânt < *ʔan „stabilit“, și că  acoperișul a fost adăugat mai târziu la dezambigua din urmă de utilizare. În sprijinul acestei doua lecturi, el indică alte caractere cu același   componentă care avea pronunții similare din chineza veche: 妟; yàn < ‍*rans "liniștit",  奻; nuán < *nruan "a se certa" si 姦;  jiān < ‍*kran "licentios".  Alți cercetători resping aceste argumente pentru lecturi alternative și consideră mai probabil alte explicații ale datelor, de exemplu vizualizarea   ca formă redusă de  , care poate fi analizat ca un compus fono-semantic cu   ca fonetic. Ei consideră ambele caracterele   și   să fie compuși fonetici implauzibili pentru că elementele fonetice propuse, cât și pentru cele semantice sunt identice și pentru că consoanele inițiale foarte diferite *ʔ- și *n- nu ar fi în mod normal acceptate într-un compus fonetic.  În mod special, Christopher Button a arătat cum analizele paleografice și fonologice mai sofisticate pot reprezenta exemplele propuse de Boodberg și Boltz fără a se baza pe polifonie.  

În timp ce ideografiile compuse sunt o sursă limitată de caractere chinezești, ele formează multe dintre kokuji create în Japonia pentru a reprezenta cuvinte native. Exemplele includ: 

 働 hatara(ku) "a munci", format din  persoana si  a misca
 峠 tōge "pas de munte", format din  munte,  sus si  jos

Ca creații japoneze, astfel de caractere nu aveau lecturi chinezești sau chino-japoneze, dar câteva au fost atribuite lecturii sino-japoneze inventate. De exemplu, caracterul comun   a primit lectura dō (preluată din 動 ) și chiar a fost împrumutat în limba chineză scrisă în secolul XX odată cu lectura dòng .

Caractere Rebus (împrumut fonetic) 
Jiajie ( 假借;  jiǎjiè, "a imprumuta; a face folosinta de") sunt caractere care sunt „împrumutate” pentru a scrie o altă morfemă omofonă sau aproape omofonă. De exemplu, caracterul 來 fost inițial o pictogramă a unei plante de grâu și a însemnat * m-rˁək „grâu”. Întrucât acest lucru a fost pronunțat similar cu cuvântul chinez vechi * mə.rˁək „a veni”,   a fost folosit și pentru a scrie acest verb. În cele din urmă, utilizarea mai comună, verbul „a veni”, a devenit stabilită ca lectura implicită a personajului   și un nou caracter 麥 fost conceput pentru „grâu”. (Pronunțiile moderne sunt lái și màii.) Când un caracter este folosit ca rebus în acest fel, acesta se numește 假借字; jiǎjièzì; chia3-chie(h)4-tzu4, care poate fi tradus ca „caracter fonetic de împrumut” sau  caracter„rebus". 

Ca și în hieroglifele egiptene și în cuneiformele sumeriene, caracterele chinezești timpurii au fost folosite ca refuze pentru a exprima semnificații abstracte care nu au fost ușor descrise. Astfel, multe caractere au reprezentat mai mult decat un singur cuvânt. În unele cazuri, utilizarea extinsă ar prelua complet și s-ar crea un nou caracter pentru sensul inițial, de obicei prin modificarea caracterului original cu un radical (determinativ). De exemplu, 又 yòu a însemnat inițial „mâna dreaptă, dreapta“, dar a fost împrumutat pentru a scrie cuvântul abstract „din nou, mai mult decât atât“. În folosinta modern, personajul   reprezintă în mod exclusiv „din nou“, în timp ce 右, care adaugă „radical de gura“ 口 la   , reprezintă yòu „drept”. Acest proces de dezambiguizare grafică este o sursă comună de caractere compuse fono-semantice. 

Deși acest cuvânt jiajie datează din dinastia Han, termenul aferent tongjia (通假;  tōngjiǎ; "împrumuturi interschimbabile") este atestat pentru prima dată din dinastia Ming. Cei doi termeni sunt folosiți în mod obișnuit ca sinonime, dar există o distincție lingvistică între jiajiezi fiind un caracter fonetic de împrumut pentru un cuvânt care nu avea inițial un caracter, cum ar fi utilizarea lui 東; "o punga legata la ambele capete" pentru dōng „est”, iar tongjia fiind un caracter interschimbabil folosit pentru un caracter existent omofon, cum ar fi utilizarea lui 蚤;  zǎo: purice pentru 早; zǎo; "devreme". 

Potrivit lui Bernhard Karlgren, „Unul dintre cele mai periculoase piedici în interpretarea textelor pre-Han este apariția frecventă a [jiajie], caractere împrumutate”.

Caractere compuse fono-semantice 

 形聲; xíng shēng, "forma si sunet" sau  諧聲; xié shēng; "acord solid"

Acestea formează peste 90% din caractere chineze. Au fost create combinând două componente: 

 o componentă fonetică pe principiul rebus, adică un caracter cu pronunția aproximativ corectă. 
 o componentă semantică, numită și determinant, unul dintre un număr limitat de caractere care a furnizat un element de sens. În cele mai multe cazuri, acesta este, de asemenea, radicalul sub care un personaj este listat într-un dicționar. 

Ca și în scrierea egipteană antică, astfel de compuși au eliminat ambiguitatea cauzată de împrumuturile fonetice (mai sus). 

Acest proces poate fi repetat, un caracter compus fono-semantic în sine fiind folosit ca fonetic într-un compus suplimentar, ceea ce poate duce la caractere destul de complexe, cum ar fi     =   +   ,   =   +   ). 

Adesea, componenta semantică este la stânga, dar există multe combinații posibile, vezi Forma și poziția radicalilor .

Exemple 
Ca exemplu, un verb care înseamnă „a se spăla pe sine” se pronunță mù. Acest lucru se întâmplă să sune la fel ca și cuvântul mù „copac“, care a fost scris cu simpla pictogramã  . Verbul mù ar fi putut fi scris   , cum ar fi „copac”, dar pentru a dezambigua, acesta a fost combinat cu personajul pentru „apă”, dând o idee despre sens. În cele din urmă, personajul rezultat a fost scris 沐; mù; "a spala parul cuiva". În mod similar, determinantul apei a fost combinat cu 林    pentru producerea omofonului legat de apă 淋; lín, "a turna". 

Cu toate acestea, componenta fonetică nu este întotdeauna la fel de lipsită de sens pe cât ar sugera acest exemplu. Uneori au fost alese rebus-urile care erau compatibile atât semantic, cât și fonetic. De asemenea, deseori s-a întâmplat că determinativul a limitat doar sensul unui cuvânt care avea deja mai multe. 菜; cài; "leguma" este un caz. Determinantul   pentru plante a fost combinat cu 采; . Cu toate acestea, 采;  cǎi nu oferă doar pronunția. În textele clasice a fost folosit și pentru a însemna „leguma”. Adică   a suferit o extensie semantică de la „recoltă” la „legumă” și adăugarea de   nu a făcut decât să precizeze că sensul din urmă trebuia înțeles. 

Câteva exemple suplimentare:

Schimbarea sunetului 
Inițial caracterele care împărteau aceeași fonetică aveau lecturi similare, deși acum au divergențat substanțial. Lingviștii se bazează foarte mult pe acest fapt pentru a reconstrui sunetele chinezei vechi . Pronumele străine contemporane ale caracterelor sunt de asemenea folosite pentru a reconstrui pronunția chineză istorică, în principal cea a chinezei mijlocii . 

Când oamenii încearcă să citească un caracter necunoscut în două părți, ei vor respecta de regulă regula mare pentru a „citi partea” (有邊讀邊, yǒu biān dú biān) și vor lua o componentă pentru a fi fonetică, ceea ce duce adesea la erori.

Simplificare 
Întrucât elementele fonetice ale multor caractere nu mai reprezintă cu exactitate pronunțiile lor, atunci când Republica Populară Chineză a simplificat caracterele, ele au înlocuit adesea o fonetică care nu numai că era mai simplu de scris, dar mai exactă și pentru o lectură modernă în mandarină.     Acest lucru a dus uneori la forme care sunt mai puțin fonetice decât cele originale în alte varietăți de chineze decât mandarine. (Rețineți ca exemplu faptul că mulți determinanți au fost simplificați, de obicei prin standardizarea formelor cursive.)

Cognitive derivate 
Derivatul cognitiv (轉注; zhuǎn zhù; "inteles reciproc") este cea mai mică categorie și, de asemenea, cea mai puțin înțeleasă.  În interfața cu Shuowen Jiezi, Xu Shen a prezentat ca exemplu caracterele   kǎo „a verifica” și   Lǎo „(a fi) bătrân”, care avea pronunții similare în limba chineză veche (*khuʔ și *C-ruʔ, respectiv ) și poate ar fi avut aceeași rădăcină etimologică, însemnând „persoană în vârstă”, dar a devenit lexicalizat în două cuvinte separate. Termenul nu apare în dicționar și este posibil să fi fost inclus în postfață, din diferență de Liu Xin.  Este adesea omisă din sistemele moderne.

Clasificări moderne 
Liushu a fost schema de clasificare standard a caracterelor chineze de pe vremea lui Xu Shen. Generațiile de savanți au modificat-o fără a contesta conceptele de bază. Tang Lan () (1902–1979) a fost primul care a demis liùshū, oferindu-și propriul sānshū (三書; "Trei Principii al Formarii Caracterelor"), și anume xiàngxíng (象形; "forma reprezentativa"), xiàngyì (象意; "inteles reprezentativ") și xíngshēng (形聲; "inteles-sunet"). Această clasificare a fost ulterior criticată de Chen Mengjia (1911-1966) și Qiu Xigui . Atât Chen, cât și Qiu și-au oferit propriul sānshū .

Vezi si 

 Radicale cu caractere chinezești 
 Scris chinezesc 
 Caligrafia chineză 
 Scrierea japoneză 
 Ordinea accidentului vascular cerebral 
 Ateji, caractere chinezești utilizate fonetic în japoneză 
 Transliterare în caractere chineze, caractere chinezești utilizate fonetic 
 Seria Xiesheng

Referințe

Surse 

 This page draws heavily on the French Wikipedia page Classification des sinogrammes, retrieved 12 April 2005.
 
 
 
 
 
 
 
 
  (English translation of Wénzìxué Gàiyào , Shangwu, 1988.)
  (preprint)

Lectura suplimentara 

 (Harvard University)(Translated by Lionel Charles Hopkins) (Note:Tond Dai and T'ung Tai are the same person, he was counted as two authors on google books)
 (Translated by Lionel Charles Hopkins, Walter Perceval Yetts )
 (Translated by L. C. Hopkins )

Link-uri externe 

 Imagini ale diferitelor clasificări de caractere 
 Hoarda de argint: Scripturi mongole 
 Imaginea pictogramelor din Hanzi 
Kanji
Articole cu surse în limba chineză (zh)
Caractere chineze
Hanja
CS1 surse de limba chineza (zh)
CS1 script de limba chineza (zh)
Article continued text cu limba chineza
Article continued text cu limba japone